Paulão est un augmentatif du prénom portugais Paulo, il peut désigner les personnes suivantes :
 Paulão (1967-), Paulo César Batista dos Santos, footballeur brésilien ;
 Paulão (1969-2021), Paulo António Alves, footballeur angolais ;
 Paulão (1982-), Paulo Afonso Santos Júnior, footballeur brésilien.

Homonymie de personnes